Celebration Day – koncertowy album brytyjskiego rockowego zespołu Led Zeppelin. Cały materiał został zarejestrowany na londyńskiej O2 Arenie 10 grudnia 2007. Album dostępny jest w wersji DVD oraz CD.

Nagrania w Polsce uzyskały status diamentowej płyty.

CD

Przypisy

Bibliografia 
 Led Zeppelin, Celebration Day, 2CD/2DVD
 Angielski artykuł na Wikipedii o tej samej nazwie

Linki zewnętrzne 
 

Albumy koncertowe Led Zeppelin
Albumy wideo Led Zeppelin
Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy Atlantic Records
Albumy Swan Song Records
Albumy Warner Music Group